Белле́м — многозначный термин:
 Род
 Авегод де Беллем — французский дворянин и член влиятельного дома Беллемов, епископ Ле-Мана с 997 года до своей смерти
 Беллем, Жерве де — французский дворянин из династии Беллемов
 Ив де Беллем — сеньор Беллем и первый достоверно известный представитель династии Беллемов

 Прочее
  — город во Франции
  — французская средневековая сеньория

См. также 
 Бёллем — река